Коченово — название населённых пунктов:

Россия 
 Коченово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

Украина 
 Коченово — село в Троицком районе Луганской области.